Les élections communales de 2021 en Basse-Saxe ont lieu le  dans toutes les communes de Basse-Saxe afin d'élire les représentants des municipalités et des arrondissements ainsi que les bourgmestres et les administrateurs d'arrondissement de ces entités.

Résultats

Hanovre

Conseil municipal

Notes et références 

Basse-Saxe
Politique en septembre 2021
Élection en Basse-Saxe